Mikeš může být:

 Neohrožený Mikeš – pohádka Boženy Němcové
 Kocour Mikeš – kreslená postava Josefa Lady

příjmení osob
 Adolf Mikeš (1864–1929) – český klavírní pedagog
 Bohuslav Mikeš (1934–2003) – český výtvarný umělec
 Ctirad Mikeš (* 1956) – český místní a regionální politik
 Jan Mikeš (* 1985) – český římskokatolický duchovní
 Ladislav Mikeš (* 1958) – český fotbalový brankář
 Ladislav Mikeš Pařízek (1907–1988) – český cestovatel, dobrodruh a spisovatel
 Pavel Mikeš (* 1950) – československý házenkář, olympionik
 Petr Mikeš (1948–2016) – český básník a překladatel
 Štěpánka Mikešová (1906-1942) – oběť vyhlazení Lidic
 Viktor Mikeš (* 1983) – český basketbalista
 Vladimír Mikeš (* 1927) – český překladatel z němčiny a románských jazyků
 Záboj Bláha-Mikeš (1887–1957) – český hudební skladatel, redaktor a organizátor

jiný význam
 Ladislav Mikeš Pařízek – český spisovatel a cestovatel

Česká příjmení